Through Chasm, Caves and Titan Woods е EP албум на блек метъл групата Carpathian Forest. Заглавието е взето от поемата Dream-Land на Едгар Алън По. Песента "The Eclipse/The Raven" съдържа цели редове от Гарванът.

Състав 
 Натефрост – вокали, китара, клавиши
 Нордавинд – бек вокали, китара, клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Карпейтиън Форест
Музикални албуми от 1995 година
EP-та